Хапров — фамилия; имеет женскую форму Хапрова.
 Хапров, Виктор Александрович — директор Хорового училища им. М. И. Глинки с 2012 года.
 Хапров, Иван Васильевич (1919—1939) — башенный стрелок-радист 112-го танкового батальона 35-й лёгкой танковой бригады 7-й армии Северо-Западного фронта, красноармеец, Герой Советского Союза.